Piedra Libre puede referirse a:

 El grito utilizado en el juego infantil de las escondidas cuando se encuentra a alguien.
 Piedra libre, un disco del grupo Almafuerte.
 Piedra libre, una película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson.
 Piedra Libre, un programa de radio emitido por Radio Colonia.
 Piedra Libre, canción del cantautor argentino Abel Pintos.